Die Leiden des jungen Werthers steht für:
 Die Leiden des jungen Werthers, Briefroman von 1774 von Johann Wolfgang Goethe
 Die Leiden des jungen Werthers (Film), Film von 1976 von Egon Günther
 Le Roman de Werther, Film von 1938 von Max Ophüls

Siehe auch:
 Die neuen Leiden des jungen W., Roman und Bühnenstück von Ulrich Plenzdorf, Erstveröffentlichung 1972